Пабељон де Артеага има више значења:

 Општина Пабељон де Артеага (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пабељон де Артеага (Пабељон де Артеага, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику